Michael Todd peut faire référence à : 
 Michael Todd (1947-), mathématicien britannique.
 Michael Todd (?), astronome australien.
 Michael Todd (1909–1958), producteur de théâtre américain.